

Astronomia
Boethius – cratere situato sulla superficie di Mercurio
Boethius – cratere situato sulla superficie della Luna

Letteratura 

 Boezio – traduzione di Geoffrey Chaucerin del De consolatione philosophiae di Boezio

Onomastica
Boezio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Manlio Boezio – console, prefetto del pretorio, prefetto dell'Urbe
Severino Boezio – filosofo cristiano vissuto nel VI secolo, figlio del precedente
Boezio di Dacia – filosofo averroista vissuto nel XIII secolo